Кубок португальської ліги 2011–2012 — 5-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). У змаганні брали участь 32 команди. Титул вчетверте поспіль здобула Бенфіка.

Календар

Перший раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Другий раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|8 жовтня/12 листопада 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8 жовтня/13 листопада 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 жовтня/13 листопада 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/9 листопада 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/12 листопада 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/12 листопада 2011

|}

Третій раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 березня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 березня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок португальської ліги на soccerway 

2011–2012
2011 у футболі
2012 у футболі
2011 у португальському спорті
2012 у португальському спорті